90-й выпуск  Чемпионата Цюриха — шоссейной однодневной велогонки по дорогам швейцарского кантона Цюрих. Гонка состоялась 2 октября 2005 года в рамках ПроТура UCI 2005. Победу одержал итальянский велогонщик Паоло Беттини.

Участники  
Автоматически приглашения на гонку получили все 20 команд ПроТура UCI. Также организаторами была предоставлена уайлд-кард для французской проконтинентальной команды «AG2R Prévoyance».

Результаты

Ссылки 
 Чемпионат Цюриха 2005 на FirstCycling
 
 
  

2005 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 2005 году
Октябрь 2005 года